(popis nepotpun)

Popis teniskih centara u Hrvatskoj s barem 4 terena.

Kazalo:
TC – Tenis centar
TK – Teniski klub
SC – Sportski centar
* Tereni s pomičnim krovom, ako postoje, ubrojani su u zatvorene terene.
* Ako ima natkrivenih terena (samo krov, bez zidova), oni su ubrojani u otvorene terene i ta činjenica je naznačena zvjezdicom pokraj broja u stupcu broja otvorenih terena.
* Baloni nisu posebno brojani.
* Ako tenis centar sadrži i terene s tepih podlogom, oni su ubrojani u hard terene i ta činjenica je naznačena zvjezdicom pokraj broja u stupcu broja terena s hard podlogom. 
** ako centralni teren postoji; ako ne onda terena s najvećim kapacitetom

Vidi
Hrvatski teniski savez
Popis hrvatskih teniskih klubova
Popis međunarodnih turnira u Hrvatskoj

Izvori

 
Teniski centri u Hrvatskoj